Latisha Chan, auch Chan Yung-jan (; * 17. August 1989 in Taipeh), ist eine taiwanische Tennisspielerin. Sie ist die ältere Schwester von Chan Hao-ching, mit der sie auch häufig im Doppel antritt und 13 ihrer bislang 33 WTA-Doppeltitel gewann. Ihr bislang größter Erfolg ist der Titelgewinn im Doppel bei den US Open 2017. Sie übernahm im Oktober 2017 als 36. Spielerin die Führung der Doppelweltrangliste.

Karriere 
Chan, die Hartplätze bevorzugt, begann im Alter von sechs Jahren unter Anleitung ihres Vaters mit dem Tennissport. Im August 2004 wurde sie Profispielerin. Ihre höchste Notierung in der Weltrangliste erreichte sie im Einzel im Juni 2007 mit Rang 50 und im Doppel im Oktober 2017 mit Platz 1.

Mit ihrer früheren ständigen Doppelpartnerin Chuang Chia-jung stand sie in der Saison 2007 bei den Australian Open und bei den US Open jeweils im Endspiel.

Chan gewann in ihrer Karriere bereits 16 ITF-Titel im Einzel, doch noch keinen einzigen auf der WTA Tour. Im Doppel sieht ihre Bilanz deutlich besser aus: Mit ihrer jüngeren Schwester Chan Hao-ching gewann sie im Januar 2013 in Shenzhen bereits ihren zehnten WTA-Titel (ihr erster gemeinsamer); im September 2013 folgte der elfte und 2014 beim Rasenturnier in Eastbourne der zwölfte. Den dritten gemeinsamen WTA-Titel mit ihrer Schwester feierte sie im November 2014 beim WTA-Challenger-Turnier im heimischen Taipeh. Hinzu kommen 16 Doppeltitel bei ITF-Turnieren.

Seit den US Open im September 2015 spielt sie ausschließlich Doppel. Mit ihrer Schwester, mit der sie von 2013 bis Februar 2017 zusammenspielte, konnte sie 2015 drei sowie 2016 zwei weitere WTA-Titel gewinnen. Durch diese Erfolge standen die beiden Schwestern Ende Februar 2016 auf den Positionen 5 und 6 der Doppelweltrangliste.

Ab März 2017 bildete Chan mit der ehemaligen Nummer eins und vielfachen Grand-Slam-Siegerin Martina Hingis ein erfolgreiches Doppelpaar. Die beiden konnten 2017 elf Titel gewinnen, darunter die US Open. Nach den Erfolgen mit Hingis stand sie von Oktober 2017 bis Juni 2018 auf Platz 1 der Doppelweltrangliste.

2018 gewann sie die Silbermedaille im Doppel bei den Asienspielen. An der Seite ihrer Schwester verlor sie das Finale gegen Xu Yifan/Yang Zhaoxuan mit 2:6, 6:1 und 9:11.

Seit 2006 tritt sie für Taiwan im Fed Cup an. Nach ihren 27 Partien, die sie bislang bestritten hat, ging sie 15-mal als Siegerin vom Platz.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

Mixed

Turniersiege

Abschneiden bei bedeutenden Turnieren

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Auszeichnungen 
 WTA Doppel-Team des Jahres – 2017

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Asienspielesieger (Tennis)
Universiadesieger (Tennis)
Taiwaner
Geboren 1989
Frau